Ельники — остановочная платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу.

История 

Станция открыта в 1943 году в составе пускового участка Поронайск — Смирных под названием .

20 августа 1945 года станция освобождена советскими войсками.

Современное название дано 1 апреля 1946 года.

Деятельность 

Пассажирские поезда дальнего следования на платформе не останавливаются.

Пригородное сообщение представлено 1 парой пригородных поездов Поронайск — Победино, состоящей из четырёх сидячих вагонов.

Изображения

Ссылки 
 Ельники в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Остановочные пункты Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области